Babak Najafi (né en 1975), réalisateur iranien
 Shahin Najafi (né en 1980), chanteur iranien, compositeur et guitariste